Дурновская:

 Дурновская — станица Области Войска Донского, сейчас хутор Дурновский Новоаннинского района Волгоградской области
 Дурновская — станица Астраханского Войска, сейчас село Рассвет Наримановского района Астраханской области